Сульфид кобальта(II,III) — неорганическое соединение, соль металла кобальта и сероводородной кислоты с формулой CoS,
может рассматриваться как тиокобальтат(III) кобальта(II) Co[CoS],
серо-чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается редкий минерал  (назван в честь Карла Линнея), или кобальтовый колчедан — CoS с примесями Ni, Fe, Cu, Se.

 Прокаливание сульфида кобальта(II) в токе сероводорода:

Физические свойства 
Сульфид кобальта(II,III) образует серо-чёрные парамагнитные кристаллы,
кубической сингонии,
пространственная группа F d3m,
параметры ячейки a = 0,9401 нм, Z = 8.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 
 
 

кобальта
Сульфиды кобальта